Două localități din județul Bacău, România poartă denumirea de Valea Mică:
Valea Mică, o localitate din comuna Cleja
Valea Mică, o localitate din comuna Roșiori